Komarevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Комарево) :
Komarevo, village bulgare de l'obchtina de Berkovitsa, situé dans l'oblast de Montana ;
Komarevo, village bulgare de l'obchtina de Dolna Mitropoliya, situé dans l'oblast de Pleven ;
Komarevo, village bulgare de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna ;
Komarevo, village bulgare de l'obchtina de Byala Slatina, situé dans l'oblast de Vratsa.